Whiplash — американская трэш/спид-метал-группа. Была основана в 1983 году в городе  (штат Нью-Джерси).

История 

В 1983 году гитарист Тони Портаро и барабанщик Тони Скальоне основали группу. Название для группы они позаимствовали из репертуара Metallica. На первых порах в составе Whiplash кроме двух Тони числились также вокалист Майк Ороц и басист Роб Хардинг, но эта пара исчезла после записи демо Full Forse. Следующее демо, Thunderstruck, музыканты записывали вдвоем, причём вокальные и басовые партии исполнил Портаро. Но без отдельного басиста было тяжело обходиться, и в 1984 году к ним присоединился басист Тони Боно. В 1985 году группа записала ещё одно демо под названием Looking Death in the Face. На демо 1985-года, Портаро играл в гипсе, так как перед записью он попал в автокатастрофу.

В 1985 году группа записала дебютный альбом Power and Pain, получив контракт от Roadrunner Records. Полноценного турне в поддержку дебютного альбома не состоялось, но несмотря на это группа отыграла серию концертов в северо-восточных штатах.

В 1986 году Джо Канджелоси заменил Тони Скальоне, когда тот получил заманчивое предложение от Slayer заместить Дэйва Ломбардо на время промотура Reign in Blood. В Whiplash Скальоне так и не вернулся, поскольку ему не нравилась обстановка в коллективе.

На следующем альбоме Ticket to Mayhem 1987 года, место за ударной установкой занял Канджелоси. В это время происходят скандалы группы со звукозаписывающим лейблом. Причина — Roadrunner настаивал на пополнении состава вокалистом с «чистым» голосом, а музыканты были против. Но в результате последнее слово осталось за лейблом, и на сессиях Insult to Injury поставили Гленна Хансена. Его появление добавило мелодичности и снизило агрессивность команды. Портаро и Боно такой поворот не устроил, и вскоре они объявили о роспуске Whiplash.

В 1993 году Портаро и Скальоне недолго играют в составе M.O.D. и решают возродить свой бывший проект. Набрав новых музыкантов вокалиста Роба Гонзо, гитариста Уоррена Кондити и басиста Джеймса Презиоса, они записывают в 1996 году альбом Cult of One, несколько отличавшийся от других творений Whiplash. Группа совершила турне в поддержку этого альбома, после которого за дверь выставили Гонзо, а вокальные партии доверили Кондити. После турне покидает группу Скальоне, и на его замену приходит Боб Канделла. Свежим составом команда выпустила в 1997 году альбом Sit, Stand, Kneel, Prey, после чего недовольный сложившейся ситуацией Портаро полностью разогнал состав.

Whiplash собирается вновь старым составом в 1998 году, когда трое Тони записывают новый альбом Trashback. В дальнейшем деятельность группы была прекращена, а 27 мая 2002 года пришло известие о смерти Тони Боно, скончавшегося в возрасте 38 лет от сердечного приступа.

27 октября 2009 года  группа выпустила альбом Unborn Again.

Участники группы

Текущий состав 
 Тони Портаро — гитара (1984-1990, 1995-1999, 2007–наст. вр.), вокал (1984-1988, 1998-1999, 2007–наст. вр.) 
 Данк Делонг — бас-гитара (2011–наст. вр.)
 Рон Липники — ударные (2018–наст. вр.)

Бывшие участники 
 Роб Хардинг — бас-гитара (1984)
 Пэт Бернс — бас-гитара (1984)
 Тони Скальоне — ударные (1984-1986, 1995-1996, 1998-1999, 2010-2011, 2015-2016)
 Майк Орос — вокал (1984)
 Тони Боно — бас-гитара (1985-1990, 1998-1999)
 Джо Канжелози — ударные (1987-1990, 2007-2010)
 Гленн Хансен — вокал (1988-1990)
 Стюарт Стивенс — бас-гитара (1995)
 Джеймс Прециоза — бас-гитара (1995-1997)
 Уоррен Кондити — гитара (1995-1996), вокал (1996-1998)
 Роб Гонзо — вокал (1995-1996)
 Боб Канделла — ударные (1996-1997)
 Рич Дей — бас-гитара (2007-2011)
 Дэн Фурд — ударные (2011-2014)
 Чарли Зелени — ударные (2014-2015)
 Том Тирни — ударные (2016-2018)

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы 
 Power and Pain (1985)
 Ticket to Mayhem (1987)
 Insult to Injury (1989)
 Cult of One (1996)
 Sit Stand Kneel Prey (1997)
 Thrashback (1998)
 Unborn Again (2009)

Демо 
 Fire Away (1984)
 Thunderstruk (1984)
 Looking Death in the Face (1985)
 Whiplash '95 (1995)

Сборники 
 Power and Pain + Ticket to Mayhem (1998)
 Messages in Blood (1999)
 The Roadrunner Years (2020)

Примечания 

Трэш-метал-группы США
Музыкальные коллективы из Нью-Джерси
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году